София Василева е български доктор по история, професор в катедра „Културно-историческо наследство“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София.

Биография 
София Василева е родена на 9 декември 1964 г. в гр. Пловдив. Завършва История, с втора специалност Философия в Софийския държавен университет през 1988 г. Има 10 годишен професионален опит като уредник в Регионален исторически музей Стара Загора (1994 – 2004). През 2002 – 2003 г. е докторант към катедра „История на България“, при Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2003 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по История на България. От 2004 г. – досега е преподавател в Университет по библиотекознание и информационни технологии, катедра „Културно-историческо наследство“, съответно: 2004 – 2007 г. – главен асистент; 2007 – 2013 г. – доцент, от 2013 г. – настояще – професор. Била е заместник директор на Института за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство (2011 – 2015 г.). Била е заместник декан по Научноизследователската и международната дейност във Факултет по библиотекознание и културно наследство при УНИБИТ (2015 – 2018 г.).

Като редовен професор води лекции по дисциплините: „Държавна политика за културно- историческото наследство“, „История на културните институции“, „Паметта на Европа – културни маршрути“, „Културно наследство – понятия, видове, категории“. Ръководител е на магистърска програма „Наследство и музеи в информационна среда“. В степен „магистър“ преподава и по дисциплините: „Дейност на ЮНЕСКО за опазване на културното наследство в Югоизточна Европа“, „Музеите в системата на управление на културното наследство“, „България в световното културно наследство“, „Международни организации за култура и изкуство“, „Роля и значение на неправителствения сектор за защита на културните ценности».

Изследователските ѝ интереси са в сферата на модерната и съвременна история: културни политики, политики на управление на културното наследство, музейно дело, културно сътрудничество в Балканския регион на Европа ХХ-ХХІ век. София Василева е участвала като ръководител или член на научни екипи в множество национални научно-изследователски проекти. В периода 2007 – 2009 г. е ръководител на националния проект изпълняван по ОПРЧР, с подкрепата на ЕСФ „Тракия – кръстопът на цивилизации. Студенски практики в областта на културно-историческото наследство“. В периода от 2009 г. – настояще е отговорен редактор на секция „Културно-историческо наследство“ на Студентското научно общество при УНИБИТ и секционен редактор на Трудовете на студентското научно общество. Има множество участия в международни и национални научни конференции, сред които форуми на: ICERI, EDULEARN, ASHESS, The Future of Education, на Института по балканистика с център по Тракология при БАН, „Дни на науката“ – на Съюз на учените в Пловдив, поредицата от научни форуми „Преглед на музейните анимации“, организирани от Регионалния исторически музей в Шумен, националните научни конференции на Института по теория и практика на лидерството и фондация „Арете-Фол“ и др. През 2017 г. участва с пленарен доклад в международния форум „Световната култура като ресурс за устойчиво развитие“, проведен в рамките на честванията на 260 годишнината на Руската академия за изкуство. Публикува в сп. Литернет, сп. „Музеи и музеология“, сп. „Везни“, сп. „Издател“, в научните поредици TRACIA, „Известия на българското историческо дружество“, „Балканистичен форум“, „Известия на Регионалния исторически музей в Шумен“, „Известия на Старозагорския исторически музей“, „Трудове на Съюз на учените – Стара Загора“, „Научни трудове на Съюз на учените – Пловдив“, публикува в сборници с доклади от проведени музейни научни конференции, организирани от Института за исторически изследвания при БАН и музеите в Шумен, Самоков, Хасково, Сливен, Пазарджик, Стара Загора, Раднево и др.

София Василева участва в множество научни форуми на ЮНЕСКО, сред които са университетски или експертни семинари за споделяне на знания в областта на нематериалното културно наследство, международни уъркшопи за качество на образованието, юбилейната конференция по повод 70-години от основаването на организацията. Автор е на над 180 научни публикации, от които няколко монографии и книги, сред които монографии в съавторство, отпечатани на английски език. Научната ѝ продукция има над 630 цитирания, от които над 40 цитирания в чужбина, индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии, дисертации, или статии на учени от Сърбия, Украйна, Турция, Северна Македония, САЩ и др. София Василева е член на възобновеното Българско историческо дружество; member of Forum UNESCO – University and Heritage Network (FUUH), член на виртуалната катедра на ЮНЕСКО при УНИБИТ „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културно-историческото наследство“.

References 
 Културно наследство и устойчиво развитие. Концепции, политики, добри практики. Монография. С. 2013. -278 с.

 Съюз на дружествата на художниците в България. Предистория, организация и дейност 1919 – 1945. Монография. С. 2012. -270 с.

 120 years Bulgarian art : 1892 - 2012 : Unions, Societies and Groups. Sofia 2012. -380 p. [Compilers: Dimitar Grozdanov, Dolores Dilova, Svilen Stefanov, Chavdar Popov]. Authors: Rangelova, Bistra, Donevska, Bojka , Danailov, Boris, Popov, Čavdar , Popova, Diana, Grozdanov, Dimitǎr, Velikova, Elena Stepanovna, Zidarov, Filip, Lardeva, Galina, Genova, Irina, Linkov, Krasimir, Manolova, Maja Dimitrova, Georgieva, Milena, Dvorjanov, Orlin , Marinska, Ruža , Stefanov, Svilen, Vasileva, Sofija, Pamukčiev, Stanislav, Dimitrova, Tatjana , Mihajlova, Vladija. Колективна монография

 Cultural and Historical Heritage of Bulgaria. Priorities of State Policy. Sofia, -462 p. /co-author Stoyan Denchev/. [Монография]

 Културно наследство и съвременни информационни технологии. Сборник с доклади от национална научна конференция. София, 9 април 2020 [съставители: София Василева, Тина Петрова]. С. 2020. -304 с.

 Културно-историческото наследство – образователни и научноизследователски аспекти. Сборник с научни публикации. [София Василева – съставител и редактор]. С. 2011. -250 с.

 Тракия – кръстопът на цивилизации. Студентски практики в областта на културно-историческото наследство. Споделен опит. Сборник с научни публикации. [София Василева – съставител и редактор]. –София, 2009. – 144 с.

 Proceedings of the Travelling University Seminar for sharing knowledge on the Intangible Cultural Heritage of South-Eastern Europe. Sofia, 2016, Volume 1. -188 р.; Volume 2. -160 р. [co-autors D. Stoianova, E. Velev]

 Международни правителствени и неправителствени организации с дейност в областта на културното наследство. Механизми на въздействие в Югоизточна Европа. Учебник. С., 2018. -135 с.

 Културно-историческо наследство. Мултимедийни лекционни курсове и учебни материали. Учебник за ВУЗ. София, 2013, -224 с. /София Василева – съставител и редактор/. [Автори: Василева, С., С. Денчев, В. Фол, И. Янкова, С. Вранчева, Д. Бояджиев.]

 50 години СУБ – Стара Загора 1961-2011. Стара Загора, 2013. – 336 с. / други автори: Св. Димитрова, Кл. Йорданова/. Трето прераб. и доп. издание. [София Василева – автор на част 2 – СУБ – клон Стара Загора 1989-2001 г.]. [Второ прераб. и доп. издание. 2006 г.; Първо изд. – 2001 г., в съавторство със Св. Димитрова]

 L’Union des peintres en Bulgarie, les institutions d’Etat et les autres organizations sociales durant les ans 1934-1944. Студия. - Bulgarian Historical Review = Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. Of Sciences, 2004, № 1-2, 101-138.

 Българските музеи и управлението на културното наследство през 70-те години на ХХ век. Студия.

 Модели за социализация на културно-историческото наследство в „интелигентен град“. Студия. // Културно наследство и съвременни информационни технологии. Сборник с доклади от национална научна конференция. София, 9 април 2020, с. 23-46.

 Опазването на обекти на религиозното наследство като част от политиките за културно сътрудничество между Република България и Република Турция. –В: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура. Том V, 2019, с. 99-103.

 Приносът на студентското научно общество при УНИБИТ в обучението в областта на културното наследство. – Сборник по случай 65 години от основаването на УНИБИТ

 Cultural Heritage. Multimedia lectures and learning materials // UNESCO International Workshop Quality of Education and Challenges in a Digitally Networked World 2015, Sofia, Bulgaria. Pp. 132-137.

 Дейност на ЮНЕСКО за стимулиране на културното сътрудничество в Балканския регион на Европа // Културната памет във времето и пространството. Сборник посветен на проф. д.изк.н. Симеон Недков. София : УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 735-744.

 [www.unesco-centerbg.org/wp-new/wp-content/.../izdanie_UNESCO_interavtive.pdf Implementation of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage through the Expanding Space for Education and Training // The contribution of unesco Member States of South-Eastern Europe for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. A Jubilee Edition Dedicated to the 70th Anniversary of UNESCO. Sofia, 2016, pp. 85-96.]

 Художествено пресъздаване на образите на българските царе, духовни водачи и исторически личности през периода между двете световни войни // Модерният историк 3, Сборник по случай 80 години проф. Андрей Пантев. С. 2019, с. 223-230

 Проф. Александър Фол и създаването на Националния исторически музей // TRACIA XXIV. Сборник в чест на 85 годишнината от рождението на проф. д.н. Александър Фол., София : БАН 2019. – с.102-116. [Съавтор – В. Иванова]

 Промени в подходите и механизмите на управление на културното наследство в България в края на ХХ и началото на XXI век. - LIGHT, MEHR, LIGHT. Юбилеен сборник в памет на проф. Милен Куманов. C. 2022, c. 1292-1296.

 Василева, С. Цар Фердинанд и модернизацията на българската култура. –Национален подем, бр.10, 16 март, 2006 г.

 Василева, С. Цар Фердинанд и модернизацията на българската култура. –Национален подем, бр. 11, 23 март 2006 г.

 Василева, С. Цар Фердинанд и модернизацията на българската култура. –Национален подем, бр. 12, 30 март 2006 г.

Източници 

 www.academia.edu

 София Василева – SUDOC

 Биография на София Василева в електронно списание „Литернет“

 Vassileva, Sofia. Overview

Български историци
Български музейни уредници
Възпитаници на Софийския университет
Родени на 9 декември
Родени в Пловдив